Суперкубок Білорусі з футболу 2018 — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 березня 2018 року між чемпіоном Білорусі БАТЕ та володарем кубка Білорусі Динамо-Берестя.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2018
Білорусь
2018 у білоруському спорті